Dit is een overzicht van de beste junioren schaatsers op de kleine vierkamp mannen.

Van 1973 t/m 2014 werd de kleine vierkamp verreden op het wereldkampioenschap voor junioren. Sinds 2015 wordt op het WK junioren een nieuwe vierkamp verreden van de 500, 1000, 1500 en 5000 meter

De leeftijdsgrens voor junioren is door de jaren nogal eens gewijzigd. Tegenwoordig is een schaatser junior als hij aan het begin van het seizoen (1 juli) jonger is dan 19 jaar.

Mannen (junioren) kleine vierkamp laaglandbaan 

N.B. Een laaglandbaan is een ijsbaan die beneden de 500 meter boven de zeespiegel ligt.

Mannen (junioren) kleine vierkamp buitenbaan

Mannen (junioren) kleine vierkamp laaglandbaan-buitenbaan 

N.B. Een laaglandbaan is een ijsbaan die beneden de 500 meter boven de zeespiegel ligt.

Zie ook 
 Lijst van schaatsrecords kleine vierkamp mannen (junioren)

Schaatslijsten